New Zealand Knights Futebol Clube foi um clube de futebol neozelandês, sediado na cidade de Auckland. Foi fundado em 1999, com o nome Football Kingz Football Club, alterando para o atual em 2004.

Em 21 de janeiro de 2007, o Knights foi extinto, tendo disputado sua última partida no mesmo dia contra o Perth Glory. Em 21 de março, sua vaga foi ocupada pelo recém-criado Wellington Phoenix.

Clubes de futebol fundados em 1999
Clubes de futebol extintos da Nova Zelândia